A lefedőrendszer egy matematikai fogalom:

 lefedőrendszerek a halmazelméletben;
 lefedőrendszerek a számelméletben